Подстанция:
 Подстанция — электроустановка, электрическая подстанция.
 Подстанция — тип населённого пункта.
 Подстанция — посёлок в составе Краснокамского городского округа в Пермском крае.
 Подстанция — остановочный пункт Челябинского региона Южно-Уральской железной дороги.